Hafen Kaunas steht für folgende Häfen in Kaunas, Litauen:

 Alter Hafen Kaunas in Žemoji Freda
 Winterhafen Kaunas in Vilijampolė
 Frachthafen Kaunas in Marvelė
 Yachthafen Kaunas am Stausee Kaunasser Meer